Ростислав Константинович Юркевич (1909 — 1992) — советский геолог, лауреат Ленинской премии.

В 1935 году окончил Московский геологоразведочный институт. Длительное время работал начальником геологических партий в «Главредмете» и «Союзгеохимразведке». В 1950—1953 главный геолог Медведкинского прииска Уралалмаз.

С 1953 года главный геолог Амакинской экспедиции (АМГРЭ) (сменил М. А. Гневушева).
 
В 1957 году стал лауреатом Ленинской премии и награждён орденом Трудового Красного Знамени.

Уехал из Якутии в 1960 году, — после того, как Якутский обком КПСС обвинил его в многочисленных приписках.

Источники 
 http://www.psu.ru/files/docs/science/books/mono/kostitsyn_geolog_2011.pdf

Выпускники МГРИ-РГГРУ